Le Masters de tennis féminin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1997, classée en catégorie Masters, s'est disputée à New York du 17 au .

L'épreuve de simple voit s'imposer la numéro deux mondiale Jana Novotná qui décroche à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA. Elle dispose en finale de Mary Pierce, tombeuse en quarts de l'archi-favorite Martina Hingis.

Aux côtés de Lindsay Davenport, elle remporte également le double dames.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis féminin
 Saison 1997 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 1997
Masters
Tennis aux États-Unis en 1997
Masters
Sport en novembre 1997